Corullón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corullón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Corullón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar